Хейло може значити:
 Хейло () — місто в Нідерландах

 Хейло — українське прізвище. Відомі носії:
 Хейло Галина Михайлівна (нар. 1977) — український фінансовий експерт, банкір
 Хейло Дмитро Васильович (1904—?) — український радянський державний діяч

Див. також 
 Хайло